Gređani je lahko:
 Gređani, Topusko (Hrvaška)
 Gređani, Stara Gradiška (Hrvaška)